Toponímia:
 Sanborn (Minnesota), població dels Estats Units a l'estat de Minnesota
 Sanborn (Dakota del Nord), població dels Estats Units a l'estat de Dakota del Nord
 Sanborn (Iowa), població dels Estats Units a l'estat d'Iowa
 Biografies:
 Alden Sanborn (Jefferson, Wisconsin, 1899 - Charlotte Hall, Maryland, 1991), remer estatunidenc
 Colin Campbell Sanborn (Evanston, 1897 – 1962), ecòleg i biòleg estatunidenc 
 David Sanborn (1945), saxofonista estatunidenc, associat al smooth jazz, el jazz, el blues, el rhythm and blues i la fusió de jazz